Eplinius ist der Name von:

Uwe Eplinius (* 1958), deutscher Fußballspieler
Werner Eplinius (1907–1957), deutscher Drehbuchautor
Willi Eplinius (1884–1966), deutscher Filmarchitekt und Theatermaler